Bolton Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bolton Lake (Minnesota), im Otter Tail County
 Bolton Lake (Wisconsin), im Vilas County